Маградзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Маградзе, Гугули (род. 1945) — советский грузинский психолог, государственный и политический деятель, депутат парламента. 
 Маградзе, Давид Элгуджаевич (род. 1962) — грузинский поэт и общественный деятель. Автор национального гимна Грузии (2004).
 Маградзе, Леван (род. 1977) — грузинский футболист.
 Маградзе, Темури (род. 1950) — советский футболист.